Роберт Истер (; род. 26 января 1991, Толидо, Огайо, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и первой полусредней весовых категориях. Среди профессионалов чемпион мира по версии IBF (2016—2018) в лёгком весе.

Любительская карьера 
230 боев — 213 побед — 17 поражений.

Профессиональная карьера 
Профессиональную карьеру боксёра Истер начал в ноябре 2012 год победив техническим нокаутом соотечественника Эдди Корона (0-1-1).

10 февраля 2017 года Истер встретился в бою с пуэрто-риканским боксёром  (22-4-1) — претендентом на титулом чемпиона мира по версии IBF, победив того единогласным решением судей (счёт: 119—106, 118—107, 117—108).

Статистика профессиональных боёв

Титулы

Мировые титулы

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в лёгком весе

Примечания

Ссылки 
 
 Роберт Истер  — страница на сайте vRINGe.com
 Новости на сайте AllBoxing.Ru 

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации